НХЛ у сезоні 1987/1988 — 71-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 8 жовтня 1987. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 26 травня 1988 між Едмонтон Ойлерс та Бостон Брюїнс перемогою «нафтовиків» 6:3 в матчі та 4:0 в серії. Це четверта перемога в Кубку Стенлі «Ойлерс».

Драфт НХЛ 

25-й драфт НХЛ. У 12-и раундах було обрано 252 хокеїстів. Першим номером драфту став П'єр Тарджон, якого обрав клуб «Баффало Сейбрс».

Огляд 
Цього сезону з'явився новий трофей: Приз Кінга Кленсі, цим призом нагороджується гравець, який є прикладом для партнерів на льоду та поза ним, та бере активну участь у суспільному житті.

Це був останній сезон Вейна Грецкі з «Едмонтон Ойлерс», через травми він провів лише 20% сезону. Маріо Лем'є виборов свій перший трофей Гарта.

Підсумкові турнірні таблиці

Конференція Принца Уельського

Конференція Кларенса Кемпбела

Матч усіх зірок НХЛ 
39-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 9 лютого 1988 року на «Скоттрейд-центр» (Сент-Луїс): Уельс — Кемпбел 6:5 (1:2, 3:1, 1:2, 1:0). 

Матч розпочався з хвилини мовчання на знак пошани Барклея Плейгера, що помер 6 лютого після тривалої хвороби.

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

Джерело: Quanthockey.com
''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; Н = нічиї; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; %ВК = відбитих кидків (у %); СП = Середня кількість пропущених шайб

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Примітки

Посилання 
 Сезон 1987/1988 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Архів 

Сезон НХЛ 1987—1988
1987 у канадському спорті
1988 у канадському спорті